Бара може бити:

 Бара, влажно станиште

или:

 Општина Бара (Тимиш), општина у округу Тимиш, Румунија
 Бара (Тимиш), насеље и седиште истоимене општине у округу Тимиш, Румунија
 Бара (Босански Петровац), насеље у општини Босански Петровац, Федерација БиХ, БиХ
 Бара (Требишов), насеље у округу Требишов, Словачка
 Бара (Лесковац), заселак насеља Слатина, град Лесковац, Србија

Види још 

 Баре (вишезначна одредница)
 Барица (вишезначна одредница)
 Барице (вишезначна одредница)